Åsjordet (Oslo), een buurt in Oslo
Åsjordet (metrostation), een station van de metro van Oslo